Аббревиатура МФБ может означать:
Международная федерация бухгалтеров
Московская фондовая биржа